Tirabosco est le patronyme de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Michel Tirabosco (1968- ), virtuose suisse de la flûte de pan (frère de Tom Tirabosco)
 Tom Tirabosco (1966- ), dessinateur et scénariste suisse de bandes dessinées (frère de Michel Tirabosco)

Homonymie de patronyme